«Carrefour» puede referirse a:
 Carrefour, una cadena multinacional minorista de origen francés.
 Carrefour, comuna haitiana del departamento de Oeste.
 Carrefour Canon, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Chantal.
 Carrefour Charles, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Les Roseaux.